Ian Hunter (acteur) (1900-1975)
 Ian Hunter (voetballer) (1961), Australisch voetballer
 Ian Hunter (zanger) (1939), artiestennaam van Ian Hunter Patterson, zanger van de band Mott the Hoople